Огоньков — русская фамилия. Известные носители:
 Огоньков, Алексей Валентинович (род. 1963) — российский государственный деятель, глава города Тверь.
 Огоньков, Михаил Павлович (1932—1979) — советский футболист, игрок сборной СССР.